Сена-де-Луна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Луна.  Население — 397 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки
 Ayuntamiento de Sena de Luna
 Sena de Luna en Google Maps
 Turismo Rural en Sena de Luna

Муниципалитеты Леона